Càlcul de superposició
 Principi de superposició d'estrats en geologia
 Principi de superposició en matemàtica.
 Principi de superposició en física.
 Superposició quàntica
 Teorema de superposició, en electrònica.
  Tweening